Nabieyo puede referirse a:
El nombre común de la planta Aconitum napellus.
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.